Un accord de réconciliation est un document visant à mettre fin à un conflit.

Exemple 
 Accord de réconciliation de 1994, un accord signé après l'unification du Yémen le , en Jordanie, dans le but de mettre fin à la crise politique entre le président yéménite, Ali Abdallah Saleh, et son adjoint, Ali Salem al-Beidh

Négociation
Médiation
Conflit